Наше гостеприимство: 
 Наше гостеприимство — американская немая комедия 1923 года.
 Наше гостеприимство — пьеса-сказка советского драматурга Евгения Шварца.